J13 steht für:

 S/2003 J 13, einer der kleineren Monde des Planeten Jupiter
 Junkers J 13, das erste Ganzmetallflugzeug der zivilen Luftfahrt
 den Johnson-Körper J13, die Fünfecksbipyramide

Abkürzung